Onderdistrict in Indonesië
 Kasreman (onderdistrict), een onderdistrict in het regentschap Ngawi in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Kasreman (Rembang), een plaats in het regentschap Rembang in de provincie Midden-Java
 Kasreman (Geneng), een plaats in het regentschap Ngawi in de provincie Oost-Java
 Kasreman (Kasreman), een plaats in het regentschap Ngawi in de provincie Oost-Java
 Kasreman (Pakel), een plaats in het regentschap Tulungagung in de provincie Oost-Java